Mlakar ist der Familienname folgender Personen:

 Iztok Mlakar (* 1961), slowenischer Singer-Songwriter und Schauspieler
 Jan Mlakar (* 1998), slowenischer Fußballspieler
 Jana Mlakar (* 1962), jugoslawische Skilangläuferin
 Marko Mlakar (* 1954), jugoslawischer Skispringer
 Matjaž Mlakar (* 1981), slowenischer Handballspieler
 Oliver Mlakar (* 1935), kroatischer Fernsehmoderator
 Peter Mlakar (* 1951), slowenischer Philosoph, Schriftsteller, Musiker und Performer
 Pino Mlakar (1907–2006), slowenischer Balletttänzer und Choreograph